Le nom Boutan peut se référer à :

Patronyme 

 Augustin Boutan (1820-1900), inspecteur général français de l'Instruction publique, père de Louis et Auguste Boutan ;
 Auguste Boutan (1867-1962),  ingénieur français, inventeur d'un scaphandre autonome ;
 Louis Boutan (1859-1934), biologiste et photographe français ;
 Mila Boutan (née en 1936), auteure, illustratrice et éditrice française.

Toponyme 

 Boutan, autre graphie du Bhoutan (pays) ;

Voir aussi